

Pessoas
Clement Comer Clay
Douglas Comer

Localidades

Comer (Geórgia)

Desambiguação